LAssociation de Volontariat International pour le Développement Intégral au Togo, plus connue sous son sigle AVIDI-Togo est une ONG qui œuvre dans les secteurs de l'éducation, le développement, l’humanitaire, l'environnement, santé et la culture, elle a été créée à but non lucratif par son président fondateur Komi Aguda.

Actions

Initiatives pour lutter contre la Covid-19 
Lors de la rentré scolaire de 2020, AVIDI-Togo s'est engagé pour le respect des règles et hygiènes mise en place par les mesures et barrières pour lutter contre le coronavirus dans la région des Plateaux précisément à Kpalimé.

Financements 
L'AVIDI-Togo est financée par des agences américaines, parmi lesquelles Water Charity et Corps de la paix (TCP Global volunteers), ainsi qu'aux moyens de donateurs, de subventions publiques et de partenariats.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 AEDT (organisation)
 Association Scoute du Togo
 Association sportive de l'Office Togolais des Recettes

Annexes

Articles connexes 
 Convention relative aux droits de l'enfant

Liens externes 

 Site officiel 

Association ou organisme lié à l'enfance
Organisation non gouvernementale
Association ou organisme ayant son siège au Togo